Ма́йка — нижнее или спортивное бельё.

Реки в России 
 Майка (приток Кыртомки) — река в Свердловской области
 Майка (приток Большого Ика) — река в Республике Башкортостан

Населённые пункты в России 
 Майка — село в Щучанском районе Курганской области.

 Майка — деревня в Называевском районе Омской области.

 Майка — посёлок в Абатском районе Тюменской области.
 Майка — деревня в Сладковском районе Тюменской области.

Другое 

 Майка — уменьшительная форма женского имени Майя (имя).
 Майка, Рафал (род. 1989) — польский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Tinkoff.
 Майки (Meloe) — род жуков семейства нарывников.